Деми́дова — жіноча форма російського прізвища Демидов.

 Демидова Аврора Павлівна (1873 — 1904) — княжна Сан-Донато з роду Демидових, донька другого князя Сан-Донато Павла Павловича Демидова та княжни Олени Петрівни Трубецької, дружина князя Арсена Карагеоргієвича, матір принца Югославії Павла Карагеоргієвича.
 Демидова Алла Сергіївна (1936) — російська акторка, Народна артистка Росії.
 Демидова Анастасія Андріївна (1872 — 1946) — українська акторка, співачка.
 Демидова Галина Олександрівна ( 1940) — російська і українська актриса театру.
 Демидова Ганна Валентинівна (* 1987) — українська легкоатлетка, рекордсменка України, олімпійка, майстер спорту України міжнародного класу, багаторазова чемпіонка та призерка Чемпіонатів та Кубків України, міжнародних змагань з легкої атлетики.
 Демидова Марія Олександрівна (1937—2007) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Демидова Олена (* 1995) — українська велогонщиця.
 Демидова Олена Валентинівна (* 1982) — українська стрибунка у висоту, майстер спорту міжнародного класу (2010), багаторазова призерка Чемпіонатів та Кубків України, міжнародних змагань з легкої атлетики.

Див. також 
 Демидов

Російські прізвища